Велес — в слов'янській міфології — бог торгівлі, музики, мистецтва, поезії та підземного світу.
 Волос (місто) — місто в Греції.